El número 6 puede referirse a:

 Seis (6), número natural que sigue al 5 y precede al 7.
 Al año 6 d. C., del siglo I.
 Al año 6 a. C.
6 álbum de la cantante Yuridia.
6, servicio de Metro de Nueva York.
 La película 6 (2010) de V. Z. Durai.
 6 (2009), álbum de Pigface.